

Мюлльгайм — місто в землі Баден-Вюртемберг

Мюлльгайм — громада в кантоні Тургау